HMS "Olympus" – brytyjski okręt podwodny typu Odin, zwodowany w 1928, zatopiony w 1942 roku
 HMS "Olympus" – brytyjski okręt podwodny typu Oberon, zwodowany w 1961, sprzedany Kanadzie w 1989 jako jednostka szkolna

Olympus